Луи́за Хей (; 8 октября 1926 — 30 августа 2017) — американская писательница, меценат и общественный деятель, одна из основателей движения самопомощи, автор более тридцати книг популярной психологии, в том числе книги «You Can Heal Your Life» («Ты можешь исцелить свою жизнь»). Основатель издательской компании Hay House Publishing, радио Hay House Radio, благотворительного фонда The Hay Foundation.

Ключевая идея работ Луизы Хей состоит в том, что именно наши деструктивные убеждения, ограничивающие представления о себе и не пережитые негативные эмоции становятся причиной наших эмоциональных проблем и физических недугов, но с помощью определённых инструментов мы можем изменить наше мышление и исцелить своё тело. На взаимосвязь негативных представлений о себе, болезненных эмоций и физических недугов, а также возможность исцелить свою жизнь указывают также работы основателя Института Радикального Прощения Колина Типпинга, основателя школы «Слушай своё тело» Лиз Бурбо (Lise Bourbeau) и др. Официальная наука не признает такой подход в качестве доказанного метода лечения.

Книга Луизы Хей «You Can Heal Your Life» (дословный перевод: «Ты можешь исцелить свою жизнь») вышла в свет в 1984 году, выдержала 110 переизданий в США. Книга переведена на 30 языков и издана в 33 странах мира совокупным тиражом более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) экземпляров — данные 2014 года.

30 августа 2017 года на 91-м  году жизни Луиза Хей умерла во сне от естественных причин в своем доме в Сан-Диего, Калифорния.

Биография 

Личная философия Луизы Хей была определена её воспитанием. Детство было нестабильным и нищим, отчим постоянно избивал её и её мать, кроме этого, в раннем детстве Луиза пережила не одну тяжелую психологическую травму, а подростковые годы были отмечены злоупотреблениями психоактивными веществами и многими другими ошибками. В 15 лет Луиза покинула родной дом и оказалась в Чикаго, в 16 лет родила ребёнка, которого отдала чужим людям.

В 1950-х годах переехала в Нью-Йорк. Работала домработницей, официанткой, продавщицей. Несколькими годами позже сменила имя и стала моделью. Вышла замуж за процветающего бизнесмена. После 14 лет брака муж расстался с Луизой.

В 1970 году было положено начало «делу всей жизни». Луиза училась, посещая собрания «Первой Церкви Религиозной Науки» в Нью-Йорке (The First Church of Religious Science). Она стала популярным оратором в церкви и вскоре обнаружила, что консультирует клиентов. Эта работа быстро стала её основным занятием.

После нескольких лет работы Луиза Хей составила «Справочник» с подробным изложением психологических причин физических недугов. В «Справочнике» были представлены разработанные ею положительные модели мышления для исправления этих причин. Эта компиляция стала основой брошюры в 12 листов «Heal Your Body» («Исцели своё тело»). Тираж в 5000 экземпляров раскупили в течение двух лет, и Луизу начали приглашать читать лекции и проводить семинары по всей территории Соединенных Штатов.

Спустя 3 года Луиза, сдав экзамены, получила лицензию практикующего учителя. Параллельно изучала труды таких авторов, как Флоренс Шинн (Florence Scovel Shinn). Окончательно оставив карьеру супер-модели, Луиза Хей продолжила своё образование в Международном университете Махариши Махариши Махеш Йоги (Maharishi Mahesh Yogi) в Фэрфилде (штат Айова).

Луиза была в состоянии испытать свою философию на практике, когда ей диагностировали рак — в 1977 или 1978 годах. Сама Луиза говорит, что точно не помнит дату. Она рассмотрела варианты альтернативной хирургии, медикаментозного лечения и вместо этого разработала собственную интенсивную программу: аффирмации, визуализации, питательная очистка организма, рефлексотерапия и психотерапия. И главное, поняв, что причиной рака стало её нежелание забыть глубокие обиды на пережитое в детстве насилие, Луиза применила «Схему прощения», суть которой состояла в полном, как она выражалась, в «растворении» обиды.

В течение шести месяцев этой работы Луиза полностью исцелилась от рака. Тем не менее, в дальнейшем врач, наблюдавший её в этот период, сообщил в нью-йоркской молодёжной газете Вилледж Войс, что она никогда не болела раком, а её болезнь была «внушением» (в статье содержалась двусмысленность: было неясно, имеется ли в виду самовнушение или внушение кому-то другому).

В 1980 году Луиза вернулась в Южную Калифорнию.

В 1984 году вышла в свет её новая книга «Ты можешь исцелить свою жизнь» /You Can Heal Your Life, в которую вошла расширенная и дополненная таблица недугов и аффирмаций из ранее изданной брошюры «Исцели своё тело»/ Heal Your Body. Книга «Ты можешь исцелить свою жизнь» попала в список самых продаваемых книг США 1984 года по версии «New York Times» и оставалась на лидирующих позициях в течение 13 недель.

В 1985 году Луиза начала у себя дома работу группы поддержки «The Hayride» для людей с диагнозом СПИД. К 1988 году группа выросла с шести до 850 человек и переехала в зрительный зал в Западном Голливуде. Луиза начала движение любви и поддержки людей, болеющих СПИДом задолго до того, как люди стали носить красные ленточки в петлицах. Именно в это время (1987) она написала книгу о СПИДе «Создание Позитивного подхода»/ Creating a Positive Approach, основанную на опыте работы с этой группой.

В 1987 году Луиза Хей основала и возглавила издательскую компанию «Хей Хаус»/Hay House Publishing. То, что начиналось как небольшое «некоммерческое» предприятие в гостиной её дома превратилось в процветающую коммерческую корпорацию, издающую книги, аудиокниги, CD, DVD, видео, различные пособия и ведущую работу по всему миру. Авторами, работающими с «Хей Хаус», являются многие успешные люди, в том числе врачи и психологи, профессионально занимающиеся продажей методик «достижения счастья», в том числе Уэйн Дайер, Сьюз Орман, Марианна Уильямсон, Сильвия Браун, Дорин Верче, Джоан Борисенко — около 130 авторов. Теперь «Хей Хаус» является основным издателем Дипака Чопры.

В 2004 году книга «Ты можешь исцелись свою жизнь» вновь стала лидером продаж благодаря появлению Луизы Хей на ток-шоу у Опры Уинфри и ток-шоу у Фила Донахью (обе встречи проходили в один месяц).

В 2005 году начала вещание интернет-радиостанция «Hay House Radio — Radio for your Soul®» («Хей Хаус Радио» — радио для души"), созданное Луизой Хей и её партнёрами по бизнесу. Веб-радио создаёт иллюзию интерактивного общения с авторами книг. Кроме этого, были разработаны программные циклы обучающих и образовательных программ, циклы аффирмаций.

Более двадцати лет работает «The Hay Foundation», благотворительный фонд, созданный Луизой Хей, — формально некоммерческая организация, которая, по её утверждению, поддерживает «другие организации, занимающиеся консультациями», «уделяет внимание» пациентам в хосписах и раздачей брошюр; переводит книги Луизы Хей на иностранные языки, пропагандирует её взгляды на здоровый образ жизни и «позитивное мышление» для больных СПИДом, оказывает поддержку жертвам домашнего насилия.

В 2008 году вышел документальный фильм «You Can Heal Your Life» («Ты можешь исцелить свою жизнь»), распространявшийся среди участников «семинаров счастья». Это принесло автору дополнительный доход в несколько миллионов долларов. Из-за специфики распространения кассет с фильмом точный размер полученной прибыли неизвестен даже американскому налоговому ведомству и никогда не был опубликован.

В феврале 2014 открылась персональная выставка живописи и графики «The Art of Louise Hay» («Искусство Луизы Хей») в Калифорнии.

Умерла 30 августа 2017 года в возрасте 90 лет.

Книги 
Книги на русском языке:
 Хей Луиза. «Исцели свою жизнь». М. 1987
 Хей Луиза. «Путь к здоровой жизни». М. 1987
 Хей Луиза. «Исцели себя сам»
 Хей Луиза. «Исцели своё тело». М. 2000
 Хей Луиза. «Сила внутри нас». 1991
 Хей Л. «Целительные силы внутри нас»
 Хей Л. «Здоровый дух — здоровое тело»
 Хей Л. «Власть женщин»
 Хей Л. «Сердечные мысли»
 Хей Л. «Секрет успеха: Как добиться финансового благополучия»
 Хей Л. «С новым счастьем»
 Хей Луиза. «Большая книга богатства и счастья». М. 2017
 Хей Л. «Управляй своей судьбой». М. 2016

Книги на русском языке, переизданные в России: «Исцели свою жизнь», «Путь к здоровой жизни», «Энциклопедия здоровой жизни от Луизы Хей» — являются переводом одной и той же книги You Can Heal Your Life, Louise L. Hay, Hay House Inc., 1984; ISBN 0-937611-01-8 (издано в США).

Книги на английском языке:
 You Can Heal Your Life, Hay House Inc., 1984; ISBN 0-937611-01-8
 You Can Heal Your Heart: Finding Peace After a Breakup, Divorce, or Death by LOUISE HAY, DAVID KESSLER. Hay House Inc., 2014
 Heal Your Body: The Mental Causes for Physical Illness and the Metaphysical Way to Overcome Them. Hay House Inc., 1984; ISBN 0-937611-35-2
 Garden of Thoughts: My Affirmation Journal, Hay House Inc., 1989; ISBN 978-0-937611-67-8
 Love Yourself, Heal Your Life Workbook, Hay House Inc., 1990
 The Power Is Within You. Hay House Inc., 1991
 Heart Thoughts, Hay House Inc., 1992; ISBN 978-1-4019-3720-1
 Loving Thoughts For Increasing Prosperity, Hay house Inc., 1993 Gratitude: A Way Of Life, Hay House Inc., 1996 Life! Reflections On Your Journey, Hay House Inc., 1996; ISBN 978-1-56170-092-9
 Living Perfect Love: Empowering Rituals For Women, Humantics MultiMedia Publishers, 1996; ISBN 978-0-9652851-0-0
 Heal Your Body A-Z: The Mental Causes for Physical Illness and the Way to Overcome Them, Hay House Inc.,1998; ISBN 978-1-56170-792-8
 101 Ways To Health And Healing, Hay House Inc., 1998; ISBN 978-1-56170-496-5
 I Can DoIt, Hay House Inc., 2004.
 I Think, I Am!: Teaching Kids the Power of Affirmations, Hay House Inc., 2008.
 All is Well: Heal Your Body with Medicine, Affirmations, and Intution by LOUISE HAY, MONA LISA SCHULZ, M.D., PH.D, Hay House Inc, 2014.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 https://www.nytimes.com/2008/05/04/magazine/04Hay-t.html  

Мотивационные ораторы США
Деятели альтернативной медицины
Писатели Нового мышления